Glemme är ett efternamn som burits av bland andra:

 Erik Glemme (1905–1959), svensk landskapsarkitekt
 Ingemar Glemme (1923–2006), svensk präst och TV-producent